La LEN Champions Cup 2005-2006 è stata la XXª edizione del massimo trofeo pallanuotistico europeo per club femminili.

Il torneo è stato disputato in quattro fasi a gironi e vi hanno preso parte 22 squadre da 16 differenti federazioni. Per la prima volta hanno partecipato alla competizione anche le seconde classificate dei campionati maggiori.

Le vice-campionesse italiane in carica della Fiorentina si sono imposte nel girone finale disputato in casa a Firenze, conquistando il loro primo trofeo internazionale.

Turno di qualificazione
Le prime tre classificate di ciascun gruppo accedono alla fase successiva, mentre le quarte classificate vanno in Coppa LEN. Le campionesse d'Italia, Russia, Ungheria e Grecia sono automaticamente qualificate al turno successivo.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Turno preliminare

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo I

Gruppo L

Girone finale
Il girone è stato disputato a Firenze.

 Campione d'Europa.

Collegamenti esterni
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2006
Sport acquatici nel 2007
LEN Champions Cup